Дейв Браун (,  12 жовтня 1962, Саскатун) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1980 року в ЗХЛ.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 140-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс»,  «Едмонтон Ойлерс» та  «Сан-Хосе Шаркс».

Загалом провів 809 матчів у НХЛ, включаючи 80 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1990.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Тренери «Філадельфія Флаєрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Уродженці Саскатуна